Mellow – album di Sonny Stitt del 1975
Mellow – album di Donovan del 1997
Mellow – album di Maria Mena del 2004
Mellow Records – etichetta discografica italiana fondata nel 1991